Punset, apellido de origen catalán, puede hacer referencia a:

 Eduard Punset, político, escritor, economista y divulgador científico español.
 Carolina Punset, política, hija de Eduard Punset
 Elsa Punset, escritora y filósofa, hija de Eduard Punset.
 Ana Punset , escritora.